Tsjkmeruli (Georgisch: ჩქმერული) is een traditioneel Georgisch gerecht.

Dit eenvoudig gerecht bestaat uit kip (of ander gevogelte), in tweeën gesneden en gebraden in een gietijzeren pan (tapaka) of gegrild, vroeger bereid boven de open haard. De kip wordt overgoten met een melk- of roomsaus met knoflook.

Georgische keuken
kipgerecht